«Виновный» — название нескольких фильмов:
 «Виновный» () — фильм-нуар режиссёра Джона Рейнхардта, 1947 год
 «Виновный» () — фильм-триллер режиссёра Густава Меллера, 2018 год